

Miejscowości w Polsce  
 Czarnolas – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Czarnolas – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Czarnolas – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Skoroszyce
 Czarnolas – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo

Zobacz też 
 Czarnolas-Kolonia